Slovo Omnia nebo omnia (latinsky všechno) může znamenat:
 název knižní edice
 Omnia (edice): multižánrová knižní edice nakladatelství Svoboda, vydávaná v letech 1967–1997.
Opera didactica omnia: spis Jana Ámose Komenského.

 hudba
 Omnia (hudební skupina): je neokeltická pohanská folková kapela pocházející z Nizozemska, zpívající v mnoha jazycích.
 Omnia (diskžokej): ukrajinský diskžokej (narozený 1987 ve městě Doněck).

 jiné významy
 Slovo omnia v latině znamená všechno (např. úsloví Omnia vincit amor – Všechno přemáhá láska).

 možná hledáte též
 Turris Omnia: je crowdfundovaný open-source router SOHO vyvinutý sdružením CZ.NIC.
 Samsung Omnia: je obecné označení několika řad chytrých telefonů společnosti Samsung.